La  (), ou yo-yo est une espèce de poisson Cypriniformes qui se rencontre en Inde et au Pakistan

Nom vernaculaire 
Les motifs sur son corps en noir et blanc peuvent parfois ressembler au mot "yoyo" (surtout chez les jeunes), d'où son surnom "Loche yoyo".

Taille 
Cette espèce peut atteindre .

En aquarium 
C'est un poisson fréquent en aquarium.

Galerie

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Cypriniformes (nom vernaculaire)
Botiidae
Poisson d'aquarium